Ю́рий Га́рин:

 Гарин, Юрий Александрович (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Гарин, Юрий Андреевич (род. 1959) — российский композитор, автор-исполнитель, поэт, аранжировщик и продюсер.
 Гарин, Юрий Михайлович (1934—2012) — советский и российский поэт-песенник, пародист.
 Гарин, Юрий Николаевич (род. 1955) — советский хоккеист, детский тренер.